Aachener steht für:
 Aachener, Einwohner der Stadt Aachen
 Aachener, eine Automarke der ehemaligen Fafnir-Werke
 Aachener (Modehaus)